Den internationale skakorganisation (FIDE) styrer internationale skakturneringer. Hver måned udgiver FIDE en liste med "Top 100 Players", "Top 100 Women", "Top 100 Juniors" og "Top 100 Girls" samt en rangering af verdens lande baseret på rating af deres 10 stærkeste spillere og top 10 kvindelige spillere. Elo-ratingsystemet bruges til beregningerne.

Bedste spillere 
De stærkeste 20 spillere rangeret 1. august 2022 var:

Top women 
De 20 stærkeste kvindelige spillere rangeret 1. august 2022 var:

Top juniors 
Juniorer er spillere der er 21 år i indeværende kalenderår.

De 20 stærkeste juniorspillere rangeret 1. august 2022 var:

Top girls 
Pigespillere er kvindelige juniorspillere. De regnes i denne kategori indtil en alder på 21 år.

De 20 stærkeste pigerspillere rangeret 1. august 2022 var:

Stærkeste sammenslutninger 
Hver måned publicerer FIDE en liste over skak-sammenslutning baseret på den gennemsnitlige rating for de 10 stærkeste spillere. De 20 stærkeste skak-sammenslutninger 1. august 2022 var:

Referencer 

Skak
Lister